Slim er et flertydigt begreb. Det kan dreje sig om:
 Slim er en klæbrig masse der fx afsondres i næsen.
 Slim (tegneseriefigur) er en fiktiv figur, en ung sofaligger på 24 som optræder i tegneserien Slim Slam Slum.